La naveta d'habitació, l'habitatge principal del període pretalaiòtic a les Balears
 El Període naviforme o pretalaiòtic, el període durant el qual predominà aquesta casta d'edificis